Генри Джуда Геймлих ( — Ха́ймлик; 3 февраля 1920, Уилмингтон — 17 декабря 2016, Цинциннати) — американский врач (торакальный хирург) и общественный деятель, получивший широкую известность как изобретатель метода поддиафрагмальных толчков в случае, если в горло пациента попал инородный предмет («приём Геймлиха» (англ: Abdominal thrusts), 1974)), а также разнообразными изобретениями (включая , 1963) и предложениями в области медицины.

Биография 
Родился в Уилмингтоне, штат Делавэр, в семье социального работника Филипа Пинхуса Геймлиха (Хаймлиха) (1888—1986) и Мэри Эпштейн, происходивших из семей еврейских эмигрантов из Австро-Венгерской империи и России. Окончил Корнеллский университет и позже Уэйл-Корнеллский медицинский колледж со степенью доктора медицины, которую получил в 1943 году. В 1944 году, во время интернатуры, был призван в армию и проходил службу морским пехотинцем в период боевых действий на японском фронте во Внутренней Монголии. После демобилизации прошёл резидентуру и специализацию по торакальной хирургии в госпиталях Нью-Йорка (1946—1950). В 1969 году переехал из Нью-Йорка в Цинциннати, где возглавил хирургическое отделение в Еврейской больнице (1969—1977). С 1977 года был профессором клинических исследований в Университете Ксавье.

Открытия и изобретения 
В 1955 году разработал одну из первых методик шунтирования пищевода (reversed gastric tube esophagoplasty) и занимался её усовершенствованием на протяжении двух десятилетий.

В 1980—1990-е годы предложил использование малярийной терапии больных с раковыми заболеваниями с целью поддержания гиперпиретической лихорадки, которая, по мнению автора, вызывала гибель в первую очередь раковых клеток (позже он распространил эту же методику, malariotherapy, на лечение СПИДа и болезни Лайма), — эта методика подверглась нападкам со стороны групп за права человека и критике со стороны медицинского сообщества, но исследования в этой области продолжались за пределами США.

В начале 1980-х годов также принимал участие в движении американо-советской дружбы, в рамках которого предложил совместные разработки компьютерных технологий исследователями двух стран.

Является обладателем целого ряда престижных медицинских премий, в том числе Премии Ласкера (1984).

Метод Геймлиха 

Геймлих изобрёл методику спасения человека, погибающего от удушья из-за попадания в горло инородного предмета. Статью с описанием своей методики спасения человека, погибающего от удушья, впервые опубликовал в 1974 году, и уже в следующем году она была принята как стандартная методика Американской ассоциацией врачей неотложной помощи. Согласно методу, человек, оказывающий помощь, должен встать за спиной пострадавшего, затем сжать одну руку в кулак и положить её на живот тому, кто в тот момент задыхается. Ладонь другой руки кладётся поверх кулака, быстрым толчком вверх кулак вдавливается в живот от одного до трёх-пяти раз. Благодаря этому у человека восстанавливается дыхание.

В 1982 году Геймлих разработал первый внутритрахейный катетер для хронической кислородной терапии (Heimlich Micro-Trach) — первое устройство такого рода.

Клапан Геймлиха 
Конструкция так называемого «клапана Геймлиха» для предотвращения пневмоторакса.

Смерть 
17 декабря 2016 года Генри Геймлих скончался в больнице Цинциннати от сердечной недостаточности, вызванной инфарктом миокарда.

Личная жизнь 
Жена (с 1951 года) — Джейн Мюррей (1926—2012), автор книг по гомеопатии и другим альтернативным методам лечения, дочь хореографа  (Моисей Тайхман, 1895—1991).

Четверо детей. 

Племянник Генри Геймлиха (сын его брата Хаскеля) — актёр и режиссёр  (настоящая фамилия Геймлих, род. 1949).

Интересные факты 
В 7-й серии (Thou Shalt Not… — «Не возжелай…») второго сезона телесериала «Квантовый скачок», действие которой происходит в 1974 году, Сэм Беккет спасает подавившегося человека, используя метод Геймлиха, о котором в будущем хорошо известно. После слов благодарности оказывается, что спасённым и был доктор Геймлих.

Примечания 

Медики США
Хирурги США
Изобретатели США
Выпускники Корнеллского университета
Выпускники Медицинского колледжа Корнельского университета
Преподаватели Университета Ксавье
Участники Второй мировой войны
Лауреаты Ласкеровской премии
Умершие от инфаркта миокарда